Нау́мівка (до 1945 року — Бузул-Джанкой; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.